Croitoru ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Croitoru (* 1971), rumänischer Judoka
 Constantin Croitoru (* 1952), rumänischer General
 Florin Ioniut Croitoru (* 1993), rumänischer Gewichtheber
 Joseph Croitoru (* 1960), Historiker, freier Journalist und Autor
 Liviu Croitoru (* 1987), moldawischer Sommerbiathlet
 Lucian Croitoru (* 1957), rumänischer Ökonom
 Marius Croitoru (* 1980), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kroitor (Roman Kroitor, 1926–2012)